Mistrzostwa Świata Par Mieszanych w Curlingu 2010 były 3. edycją mistrzostw, rozgrywano je razem z MŚ Seniorów 2010 między 18 a 24 kwietnia 2010 w Czelabińsku, na lodowisku Uralskaya Molnia.

Obrońcami tytułu drugi raz byli Szwajcarzy (Toni Müller i Irene Schori). W rywalizacji wzięło udział 18 reprezentacji (początkowo miały być to 23 zespoły). W mistrzostwach mogły brać udział wszystkie kraje, które wyraziły chęć. Początkowo do turnieju zgłoszone były także reprezentacje Bułgarii, Francji i Polski.

Z powodu paraliżu lotniczego wywołanego erupcją Eyjafjöll na czas do Czelabińska nie dotarły reprezentacje Kanady, Finlandii, Korei, Łotwy, Szwecji i USA. Z udziału w mistrzostwach zrezygnowali natomiast Szkoci i Norwegowie. W trakcie gier dołączyły zespoły Łotwy, Finlandii i USA.

Tytuł mistrzów świata zdobyli Rosjanie, pokonując w finale drużynę nowozelandzką 9:7. Brązowe medale przyznano Chińczykom, którzy pokonali Hiszpanów 8:7.



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
24 kwietnia 2010; 14:00

Mecz o 3. miejsce 
24 kwietnia 2010; 14:00

Półfinały 
 Zwycięzcy ćwierćfinałów 1-4
 Zwycięzcy ćwierćfinałów 2-3

24 kwietnia 2010; 9:00

Ćwierćfinały 
 1: Najlepsza  (DSC) drużyna z pierwszych – zwycięzca meczu kwalifikacyjnego
 2: Druga z pierwszych – najlepsza z trzecich
 3: Trzecia z pierwszych – trzecia z drugich
 4: Pierwsza z drugich – druga z drugich

Mecz kwalifikacyjny 
 Dwie drużyny z miejsc 3. z najgorszymi wynikami Draw Score Challenge.

Tie-breaker 
23 kwietnia 2010; 8:30

23 kwietnia 2010; 11:30

Round Robin

Sesja 1. 
18 kwietnia 2010; 9:00

Sesja 2. 
18 kwietnia 2010; 13:00

Sesja 3. 
18 kwietnia 2010; 17:00

Sesja 4. 
19 kwietnia 2010; 9:00

Sesja 5. 
19 kwietnia 2010; 13:00

Sesja 6. 
19 kwietnia 2010; 17:00

Sesja 7. 
20 kwietnia 2010; 9:00

Sesja 8. 
20 kwietnia 2010; 13:00

Sesja 9. 
20 kwietnia 2010; 17:00

Sesja 10. 
21 kwietnia 2010; 9:00

Sesja 11. 
21 kwietnia 2010; 13:00

Sesja 12. 
21 kwietnia 2010; 17:00

Sesja 13. 
22 kwietnia 2010; 9:00

Sesja 14. 
22 kwietnia 2010; 13:00

Sesja 15. 
22 kwietnia 2010; 17:00

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w curlingu
2010
2010 w Rosji
Curling w Rosji
Zawody sportowe w Czelabińsku